Cuverville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Cuverville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Cuverville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados